SIGINT est une abréviation correspondant à :
 Renseignement électronique (SIGnals INTelligence), en français, le renseignement d'origine électromagnétique
 Joint Sigint Cyber Unit, organisation gouvernementale néerlandaise de renseignement électronique
 En informatique dans les systèmes UNIX, SIGINT est le nom d'un signal envoyé à un processus pour l'interrompre
 Sigint, un personnage fictif de la série de jeux vidéo Metal Gear.